Thiemo ist ein deutscher Vorname.

Namensträger 
 Thietmar von Minden (auch Thiemo; † 1206), 1185 bis 1206 Bischof von Minden
 Thiemo von Passau († 1105), 1087 bis 1105 Passauer Gegenbischof
 Thiemo von Salzburg (um 1040–1101/02), Erzbischof von Salzburg, Heiliger
 Thiemo Brunßen (* 1990), Duzoe, deutscher Rapper

Siehe auch 
 Timo

Männlicher Vorname
Deutscher Personenname